ARU – MKOl kod Aruby
 ARU - IATA kod miasta Araçatuba
 ARU – Australian Rugby Union

Zobacz też 
 Aru

en:ARU